Буймир — село в Україні;
 Буймир — трилогія, написана письменником Гордієнко Костянтином Олексійовичом, що складається з романів «Чужу ниву жала» (1940), «Дівчина під яблунею» (1954) та «Буймир» (1968);
 Буймир — роман (також відомий як Буймир-3), що є складовою частиною трилогії, описаної вище.